Monumenta Livoniae antiquae (Пам'ятки стародавньої Лівонії) — 5-томний збірник джерел з історії Лівонії. Видавався протягом 1835—1847 у Ризі, Дерпті та Лейпцигу. Містить зібрання хронік, звітів, угод та інших документів, присвячених історії лівонських регіонів, які стали російськими провінціями: Ліфляндії, Естляндії, Курляндії. Головний редактор — Карл-Едуард фон Наперський. Останній том вийшов за редакції правника і дослідника історії права Фрідріха Бунге, уродженця Києва. Важливе джерело з історії Латвії та Естонії.

Видання 
 Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und anderen schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands dienen: in 5 v. / Hrsg. Napiersky, Carl Eduard [Hrsg.]. Riga, Dorpat, Leipzig. 1835 — 1847.

Томи  
 Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden u.a. schriftl. Denkmalen u. Aufsätzen welche z. Erl. d. Geschichte Liv-, Ehst- u. Kurland's dienen. Bd. 1.: Ehst-, lyf- und lettländische Geschichte / Hiärn, Thomas. Napiersky, Carl Eduard [Hrsg.]. Munich DigitiZation Center (MDZ) 
 Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen welche zur Erl. d. Geschichte Liv-, Ehst- u. Kurland's dienen. 2: Nachtrag zu Thomas Hiärn's Ehst-, Lyf- und Lettländischer Geschichte: Franz Nyenstaedt's Livländische Chronik nebst dessen Handbuch ; Actenstücke zur Geschichte der Noldeschen Händel in Kurland ; Otto von Grothuss, seine politische Thätigkeit und seine Schriften ; historische Nachrichten von dem Schlosse zu Mitau. Munich DigitiZation Center (MDZ)
 Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden u.a. schriftl. Denkmalen u. Aufsätzen welche z. Erl. d. Geschichte Liv-, Ehst- u. Kurland's dienen. Bd. 3: Chronik oder älteste Livländische Geschichte, und Collectanea, oder die Ritter-Rechte des Fürstenthums Ehsten / Brandis, Moritz. Paucker, Carl Julius Albert [Bearb.] Munich DigitiZation Center (MDZ)
 Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen welche zur Erl. d. Geschichte Liv-, Ehst- u. Kurland's dienen. 4: Riga's ältere Geschichte in Uebersicht, Urkunden und alten Aufzeichnungen zusammengestellt Munich DigitiZation Center (MDZ)
 Monumenta Livoniae antiquae: Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen welche zur Erl. d. Geschichte Liv-, Ehst- u. Kurland's dienen. 5: Die letzten Zeiten des Erzbisthums Riga, dargestellt in einer gleichzeitigen Chronik des Bartholomäus Grefenthal und in einer Sammlung der auf jene Zeiten bezüglichen Urkunden / Bunge, Friedrich Georg von [Hrsg.]. Riga, 1847. Munich DigitiZation Center (MDZ)

Посилання 
 Monumenta Livoniae Antiquae  // Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.
 Monumenta Livoniae Antiquae

Хрестоматії
Збірники джерел
Джерела з історії Курляндії
Історія Латвії
Історія Естонії
Лівонія